Diego I d'Avalos (ca. 1620-1697) – 11º marchese di Pescara, 7º marchese del Vasto, 1º principe di Isernia
 Diego d'Avalos (1672-1690) – 13º marchese di Pescara
 Diego II d'Avalos (1697-1776) – 16º marchese di Pescara, 10º marchese del Vasto, 7º principe di Montesarchio, 5º principe di Troia
 Diego d'Avalos (1773-1797) – figlio del 17º marchese di Pescara e 11º marchese del Vasto Tommaso d'Avalos e padre del 18º marchese di Pescara e 12º marchese del Vasto Ferdinando d'Avalos (1794-1841)
 Diego d'Avalos y Figueroa (1551-1616) – letterato e umanista spagnolo
 Diego Ramírez de Ávalos de la Piscina (ca. 1496-1566 o 1567) – medico e cronista spagnolo